Barnstedt (gemeente), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen, die deel uitmaakt van het district Lüneburg
Barnstedt (Dörverden), een plaats in de Duitse gemeente Dörverden, deelstaat Nedersaksen